Feuerwehrboot ist ein allgemeiner Begriff für Boote oder Schiffe im Feuerwehr- und Katastrophendienst. Dazu gehören

 das Feuerlöschboot
 die Feuerwehrzille